Curlers Corner Autumn Gold Curling Classic 2013 – 36. edycja kobiecego turnieju curlingowego zaliczanego do Wielkiego Szlema, turniej rozegrano między 11 a 14 października 2013 w Calgary, na ośmiotorowym lodowisku Calgary Curling Club.

W rywalizacji brały udział 32 drużyny (25 kanadyjskich oraz po jednej ze Stanów Zjednoczonych, Japonii, Danii, Szkocji, Szwajcarii, Rosji i Chin). Łączna pula nagród wyniosła 54 000 dolarów, zwycięska drużyna zainkasowała 14 000.

Tytułów mistrzowskich broniła Sherry Middaugh. W meczu finałowym zespół Eve Muirhead pokonał 8:3 Chinki dowodzone przez Wang Bingyu.



Drużyny

Runda A

A1-A16

A1 
11 października 2013, 9:30Zwyciężczyni do A17, przegrana do B1

A2 
11 października 2013, 9:30Zwyciężczyni do A17, przegrana do B1

A3 
11 października 2013, 9:30Zwyciężczyni do A18, przegrana do B2

A4 
11 października 2013, 9:30Zwyciężczyni do A18, przegrana do B2

A5 
11 października 2013, 9:30Zwyciężczyni do A19, przegrana do B3

A6 
11 października 2013, 9:30Zwyciężczyni do A19, przegrana do B3

A7 
11 października 2013, 9:30Zwyciężczyni do A20, przegrana do B4

A8 
11 października 2013, 9:30Zwyciężczyni do A20, przegrana do B4

A9 
11 października 2013, 13:15Zwyciężczyni do A21, przegrana do B5

A10 
11 października 2013, 13:15Zwyciężczyni do A21, przegrana do B5

A11 
11 października 2013, 13:15Zwyciężczyni do A22, przegrana do B6

A12 
11 października 2013, 13:15Zwyciężczyni do A22, przegrana do B6

A13 
11 października 2013, 13:15Zwyciężczyni do A23, przegrana do B7

A14 
11 października 2013, 13:15Zwyciężczyni do A23, przegrana do B7

A15 
11 października 2013, 13:15Zwyciężczyni do A24, przegrana do B8

A16 
11 października 2013, 13:15Zwyciężczyni do A24, przegrana do B8

A17-A24

A17 
11 października 2013; 17:15Zwyciężczyni A1 – zwyciężczyni A2; zwyciężczyni do A25, przegrana do B16

A18 
11 października 2013; 17:15Zwyciężczyni A3 – zwyciężczyni A4; zwyciężczyni do A25, przegrana do B15

A19 
11 października 2013; 17:15Zwyciężczyni A5 – zwyciężczyni A6; zwyciężczyni do A26, przegrana do B14

A20 
11 października 2013; 17:15Zwyciężczyni A7 – zwyciężczyni A8; zwyciężczyni do A26, przegrana do B13

A21 
5 października 2010; 21:00Zwyciężczyni A9 – zwyciężczyni A10; zwyciężczyni do A27, przegrana do B12

A22 
5 października 2010; 21:00Zwyciężczyni A11 – zwyciężczyni A12; zwyciężczyni do A27, przegrana do B11

A23 
5 października 2010; 21:00Zwyciężczyni A13 – zwyciężczyni A14; zwyciężczyni do A28, przegrana do B10

A24 
5 października 2010; 21:00Zwyciężczyni A15 – zwyciężczyni A16; zwyciężczyni do A28, przegrana do B9

A25-A28

A25 
12 października 2013; 9:00Zwyciężczyni A17 – zwyciężczyni A18; zwyciężczyni do A29, przegrana do B21

A26 
12 października 2013; 9:00Zwyciężczyni A19 – zwyciężczyni A20; zwyciężczyni do A29, przegrana do B18

A27 
12 października 2013; 12:45Zwyciężczyni A21 – zwyciężczyni A22; zwyciężczyni do A30, przegrana do B17

A28 
12 października 2013; 12:45Zwyciężczyni A23 – zwyciężczyni A24; zwyciężczyni do A30, przegrana do B20

A29-A30

A29 
6 października 2010; 16:30Zwyciężczyni A25 – zwyciężczyni A26; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do B24

A30 
6 października 2010; 20:15Zwyciężczyni A27 – zwyciężczyni A28; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do B26

Runda B

B1-B8

B1 
11 października 2013; 17:15Przegrana A1 – przegrana A2; zwyciężczyni do B9, przegrana do C1

B2 
11 października 2013; 17:15Przegrana A3 – przegrana A4; zwyciężczyni do B10, przegrana do C1

B3 
11 października 2013; 17:15Przegrana A5 – przegrana A6; zwyciężczyni do B11, przegrana do C2

B4 
11 października 2013; 17:15Przegrana A7 – przegrana A8; zwyciężczyni do B12, przegrana do C2

B5 
11 października 2013; 21:00Przegrana A9 – przegrana A10; zwyciężczyni do B13, przegrana do C3

B6 
11 października 2013; 21:00Przegrana A11 – przegrana A12; zwyciężczyni do B14, przegrana do C3

B7 
11 października 2013; 21:00Przegrana A13 – przegrana A14; zwyciężczyni do B15, przegrana do C4

B8 
11 października 2013; 21:00Przegrana A15 – przegrana A16; zwyciężczyni do B16, przegrana do C4

B9-B16

B9 
12 października 2013; 9:00Zwyciężczyni B1 – przegrana A24; zwyciężczyni do B17, przegrana do C12

B10 
12 października 2013; 9:00Zwyciężczyni B2 – przegrana A23; zwyciężczyni do B18, przegrana do C12

B11 
12 października 2013; 9:00Zwyciężczyni B3 – przegrana A22; zwyciężczyni do B19, przegrana do C5

B12 
12 października 2013; 9:00Zwyciężczyni B4 – przegrana A21; zwyciężczyni do B19, przegrana do C5

B13 
12 października 2013; 12:45Zwyciężczyni B5 – przegrana A20; zwyciężczyni do B20, przegrana do C14

B14 
12 października 2013; 12:45Zwyciężczyni B6 – przegrana A19; zwyciężczyni do B21, przegrana do C14

B15 
12 października 2013; 12:45Zwyciężczyni B7 – przegrana A18; zwyciężczyni do B22, przegrana do C6

B16 
12 października 2013; 12:45Zwyciężczyni B8 – przegrana A17; zwyciężczyni do B22, przegrana do C6

B17-B22

B17 
12 października 2013; 20:15Zwyciężczyni B9 – przegrana A27; zwyciężczyni do B23, przegrana do C9

B18 
12 października 2013; 20:15Zwyciężczyni B10 – przegrana A26; zwyciężczyni do B23, przegrana do C10

B19 
12 października 2013; 20:15Zwyciężczyni B11 – zwyciężczyni B12; zwyciężczyni do B24, przegrana do C13

B20 
12 października 2013; 20:15Zwyciężczyni B13 – przegrana A28; zwyciężczyni do B25, przegrana do C7

B21 
12 października 2013; 20:15Zwyciężczyni B14 – przegrana A25; zwyciężczyni do B25, przegrana do C8

B22 
12 października 2013; 20:15Zwyciężczyni B15 – zwyciężczyni B16; zwyciężczyni do B26, przegrana do C11

B23-B26

B23 
13 października 2013; 9:00Zwyciężczyni B17 – zwyciężczyni B18; zwyciężczyni do B27, przegrana do C19

B24 
13 października 2013; 9:00Zwyciężczyni B19 – przegrana A29; zwyciężczyni do B27, przegrana do C20

B25 
13 października 2013; 9:00Zwyciężczyni B20 – zwyciężczyni B21; zwyciężczyni do B28, przegrana do C17

B26 
13 października 2013; 9:00Zwyciężczyni B22 – przegrana A30; zwyciężczyni do B28, przegrana do C18

B27-B28

B27 
13 października 2013; 12:45Zwyciężczyni B23 – zwyciężczyni B24; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do C21

B28 
13 października 2013; 16:30Zwyciężczyni B25 – zwyciężczyni B26; zwyciężczyni do ćwierćfinału, przegrana do C22

Runda C

C1-C6

C1 
12 października 2013; 16:30Przegrana B1 – przegrana B2; zwyciężczyni do C7

C2 
12 października 2013; 16:30Przegrana B3 – przegrana B4; zwyciężczyni do C8

C3 
12 października 2013; 16:30Przegrana B5 – przegrana B6; zwyciężczyni do C9

C4 
12 października 2013; 16:30Przegrana B7 – przegrana B8; zwyciężczyni do C10

C5 
12 października 2013; 16:30Przegrana B11 – przegrana B12; zwyciężczyni do C11

C6 
12 października 2013; 16:30Przegrana B15 – przegrana B16; zwyciężczyni do C13

C7-C14

C7 
13 października 2013; 12:45Zwyciężczyni C1 – przegrana B20; zwyciężczyni do C15

C8 
13 października 2013; 12:45Zwyciężczyni C2 – przegrana B21; zwyciężczyni do C15

C9 
13 października 2013; 9:00Przegrana B9 – przegrana B10; zwyciężczyni do C16

C10 
13 października 2013; 12:45Zwyciężczyni C3 – przegrana B22; zwyciężczyni do C17

C11 
13 października 2013; 9:00Przegrana B13 – przegrana B14; zwyciężczyni do C18

C12 
13 października 2013; 9:00Wygrana C4 – przegrana B19; zwyciężczyni do C18

C13 
13 października 2013; 12:45Zwyciężczyni C5 – przegrana B17; zwyciężczyni do C20

C14 
13 października 2013; 12:45Przegrana B18 – wygrana C6; zwyciężczyni do C20

C15-C20

C15 
13 października 2013; 16:30Zwyciężczyni C7 – zwyciężczyni C8; zwyciężczyni do C21

C16 
13 października 2013; 16:30Zwyciężczyni C9 – przegrana B24; zwyciężczyni do C22

C17 
13 października 2013; 16:30Zwyciężczyni C10 – przegrana B25; zwyciężczyni do C23

C18 
13 października 2013; 16:30Zwyciężczyni C11 – przegrana B23; zwyciężczyni do C23

C19 
13 października 2013; 16:30Zwyciężczyni C12 – przegrana B24; zwyciężczyni do C24

C20 
13 października 2013; 16:30Zwyciężczyni C13 – zwyciężczyni C14; zwyciężczyni do C24

C21-C24

C21 
13 października 2013; 20:15Zwyciężczyni C16 – przegrana B27; zwyciężczyni do ćwierćfinału

C22 
13 października 2013; 20:15Zwyciężczyni C16 – zwyciężczyni C17; zwyciężczyni do ćwierćfinału

C23 
13 października 2013; 20:15Zwyciężczyni C18 – zwyciężczyni C19; zwyciężczyni do ćwierćfinału

C24 
13 października 2013; 20:15Zwyciężczyni C20 – przegrana B28; zwyciężczyni do ćwierćfinału

Faza finałowa

Ćwierćfinały 
14 października 2013; 9:00

Półfinały 
14 października 2013; 12:15

Finał 
14 października 2013; 15:30

Zobacz też 
 World Curling Tour 2013/2014
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona turnieju
 

2013 w curlingu
World Curling Tour
Curling w Kanadzie